Michael Ellis puede referirse a:

 Michael Ellis (obispo) (1652-1726), religioso benedictino inglés.
 Mike Ellis (atleta) (1936- ), lanzador de martillo británico.
 Michael Ellis (político) (1941-2018), miembro del Senado de Wisconsin.
 Mike Ellis (político sudafricano) (1946- ), jefe adjunto del principal partido de la oposición.
 Mike Ellis (baloncesto) (1958- ), jugador de baloncesto australiano.
 Michael Ellis (productor) (1959-2014), productor discográfico de Panamá.
 Michael Ellis (diseñador) (1962- ), diseñador estadounidense.
 Michael Ellis (político británico) (1967- ), diputado conservador británico.
 Mike Ellis (político canadiense) (1973- ), político canadiense.
 Michael Ellis (político asesor de Trump), asistente de asesor de la Casa Blanca
 "Michael Ellis" (Monty python's Flying Circus episodio), episodio de la serie de TELEVISIÓN Británica Monty Python Flying Circus
 Michael B. Ellis (1894-1937), soldado estadounidense y Medalla de Honor
 Michael J. Ellis, dramaturgo y guionista británico.

Otras coincidencias 

 Michael Ellis Fisher, (1931- ), físico y matemático de Trinidad.